

Fogalmak 
Index a tipográfiában 
Index a szemiotikában
Index, matematikai fogalom
Index, indexszám, statisztikai fogalom
Index, a golfjáték egy fogalma, a lyuk nehézségi sorrendben vett sorszáma a pályán
Index, tárgymutató, betűrendes útmutató
index, más néven gépjármű-irányjelző
Index, más néven leckekönyv felsőoktatási intézményekben

Kiadványok 
Index, internetes hírportál
Index, offline kiadvány, a kortárs képzőművészeti kiállítások listája
Index, pontosabban Index librorum prohibitorum, a római katolikus egyház által kiadott azon könyvek jegyzéke, amelyeket a katolikusoknak nem szabad elolvasniuk
Index, könyvek és sajtókiadványok jogszabályokban, határozatokban vagy informális anyagokban közölt jegyzékei 1945 után, illetve a diktatórikus szocialista rendszerben, amelyeket megsemmisítésre, zárt körű forgalmazásra vagy további cenzúrázásra ítéltek.

Települések az USA-ban 
 Index, önkormányzat nélküli település Arkansasban
 Index, önkormányzat nélküli település Kentuckyban
 Index, kísértetváros Missouriban
 Index, falu New York államban
 Index, önkormányzat nélküli település Nyugat-Virginiában
 Index, önkormányzat nélküli település Virginiában
 Index, város Washington államban